— японский вариант китайского имени-титула Ян-гуйфэй (), принадлежавшего одной из четырёх великих красавиц Китая — героине поэмы Бо Цзюйи «Вечная печаль» Ян Юйхуань (719—756).

Встречается в названиях:

 «Ёкихи» — танец-спектакль в японском театре кабуки. Известен, в частности, в исполнении актёра-оннагаты Бандо Тамасабуро V.
 «Ёкихи» — пьеса японского театра но драматурга Компару Дзэнтику (XV в.), одна из классических работ жанра.
 «Ёкихи» (1955) — фильм японского режиссёра Кэндзи Мидзогути.